

Населені пункти та їхні частини
 Вицинкі — село в гміні Сохоцин Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Вицинкі — село в гміні Осек Староґардського повіту Поморського воєводства
 Вицинкі — село в гміні Ґродзець Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вицинкі — частина села Спендошин-Кольонія в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Вицинкі — частина села Рихлоциці в гміні Конопниця Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Вицинкі — осада в гміні Єзьора-Вельке Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки